Cook hace referencia a:
 James Cook, navegante y descubridor británico;
 Robin Cook, escritor estadounidense;
 Islas Cook, archipiélago del Pacífico Sur.
 Stephen Cook, matemático computacional creador del teorema de Cook.
 Terry L. Cook, ensayista americano.
 Thomas Cook
 Cook (perro), perro actor de las series Aquí no hay quien viva y La que se avecina y de los anuncios de la Primitiva.
Cook (Minnesota), localidad estadounidense.
Cook (Nebraska), localidad estadounidense.
Cook (códec), códec de audio desarrollado por RealNetworks.
Condado de Cook , varios en Estados Unidos.
Municipio de Cook , varios en Estados Unidos.
Anna Cook, DJ chilena lesbiana.